Синміклеуш () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Шона.
 Синміклеуш () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Входить до складу комуни Мофтін.